Il singolare  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Leonardo Mayer ha battuto in finale Pedro Sousa 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Leonardo Mayer (Campione)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Wayne Odesnik (secondo turno)

  Paul Capdeville (secondo turno)
  Gastão Elias (primo turno)
  Máximo González (secondo turno)
  Víctor Estrella Burgos (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2013
ATP Challenger Tour 2013